Таёжный — посёлок городского типа в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. Образует городское поселение Таёжный. Население —  чел. ()

География 

Посёлок Таёжный расположен в Западной Сибири, в западной части Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области, на границе со Свердловской областью.

С запада и юго-запада посёлок окружён болотом Нерпьяталях-Янкалма, с других сторон окружён лесами тайги, в результате чего получил своё название.

Расстояния по автодорогам/по прямой:

 до ближайшего города Югорска — 59 км/32 км;
 до районного центра — города Советского — 67 км/53 км;
 до окружного центра — города Ханты-Мансийска — 432 км/342 км.

Ближайшие населённые пункты: Алябьевский, Юбилейный, Пионерский, Малиновский.

История 
Таёжный основан в 1961 году. Статус посёлка городского типа получил в 1976 году.

Население

Транспорт  
В 1,5 км к северу от посёлка Таёжного пролегает автодорога Ивдель — Советский. Через посёлок пролегает линия Екатеринбург — Ивдель I — Приобье Свердловской железной дороги. Здесь расположен железнодорожный разъезд Таёжный (до января 2022 года — разъезд 135 км).

Примечания 

Посёлки городского типа Ханты-Мансийского автономного округа
Населённые пункты Советского района Ханты-Мансийского автономного округа